Franz Karasek ist der Name folgender Personen:

* Franz Karasek (Politiker, 1881) (1881–1939), österreichischer Politiker (CSP), Wiener Landtagsabgeordneter 
 Franz Karasek (Politiker, 1924) (1924–1986), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat